Герб Фрязино — официальный символ муниципального образования «город Фрязино» Московской области. Утверждён 25 апреля 2001 года и включён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 758.

Описание и символика 
Официальное описание герба:

Герб может существовать в двух равноправных версиях: полной — с вольной частью с гербом Московской области в верхнем углу; упрощённой — без вольной части.

Фрязино имеет статус наукограда, поэтому в соответствии с рекомендациями Геральдического совета его герб может изображаться с соответствующей городской короной с вырезами в виде раскрытой книги на каждом зубце.

Символика 
Раскрытая книга — главный символ наукограда, символ познания, науки и творческого прогресса. Электрон на орбите — электронная техника — основное направление научной и промышленной деятельности градообразующих предприятий. В оконечной части щита расположена извилистая лента — символ водной поверхности реки Любосеевки, на берегах которой возникло старинное поселение Фрязино, и озера Большого — неотъемлемой части города. Красный цвет поля подчеркивает приоритет ученых и инженеров города по многим направлениям исследований, принесшим славу городу.

Автор герба: Лев Ракчеев (Фрязино); компьютерный дизайн: Сергей Исаев (Москва).

История 

В каталоге значков Н.Миронова присутствует изображение проекта герба Фрязино 1986 года. Композиция подчёркивает научный потенциал города. 

В 1996 году на юбилейных значках был выпущен следующий вариант герба: «в червлёном щите с лазоревой шиповидной оконечностью серебряная книга внутри золотой орбиты с золотым же электроном, обременённая слева зелёной веткой с тремя листьями и цветками и сопровождаемая слева вверху золотой четырёхлучевой звездой».

19 мая 1999 года решением Фрязинского городского Совета № 53 был принят герб города. 

Современный герб Фрязино утверждён Решением Совета депутатов города Фрязиню от 25 апреля 2001 года №49.

См. также 

 Флаг Фрязина

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Символика г. Фрязино (официальный сайт)

Фрязино
Фрязино
Герб
Гербы с изображением книги
Гербы с изображением Георгия Победоносца